Een verkeersweg:
 N719 (België)
 N719 (Frankrijk)
 N719 (Nederland), zie Provinciale weg 719

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing